La expresión inglesa Battle Royale puede hacer referencia a:

el combate Battle Royal, un tipo de combate de lucha libre profesional.
la novela Battle Royale (1999), escrita por Kōshun Takami.
la película Battle Royale (2001), adaptación de la novela homónima.
la película Battle Royale II: Requiem (2003), secuela de la película anterior.
el manga Battle Royale (2000), adaptación de la novela homónima.
el manga Battle Royale II: Blitz Royale (2003), obra derivada del manga anterior.
el manga Battle Royale: Angel's Border (2011), segunda obra derivada del manga del año 2000.
el género de videojuegos battle royale, género que involucra combates entre varios jugadores.
el videojuego Fortnite Battle Royale (2017), un videojuego de disparos en tercera persona.